Perissolestes är ett släkte av trollsländor. Perissolestes ingår i familjen Perilestidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Perissolestes